La 1ª Divisão 2011-2012 è stata la ventiduesima edizione del massimo torneo di calcio a 5 portoghese. La stagione regolare ha preso avvio il 10 settembre 2011 e si è conclusa il 21 aprile 2012, prolungandosi fino al 23 giugno seguente per permettere la disputa delle partite di spareggio.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti
  Benfica campione del Portogallo e qualificata alla Coppa UEFA 2012-13.
  Boavista, Loures e, dopo i play-out, Belenenses e Santo António dos Cavaleiros retrocesse in Segunda divisão 2012-13.

Play-off 
I play-off si sono svolti dal 12 maggio al 23 giugno 2012, coinvolgendo le società classificatesi nelle prime otto posizioni al termine della stagione regolare.

Play-out
I play-out si sono svolti dal 12 maggio al 16 giugno 2012, coinvolgendo le società classificatesi tra il nono e il dodicesimo posto al termine della stagione regolare.

Classifica

Nota:
 * Belenenses: +16 punti (Regola della competizione)
 * Académica Coimbra e Braga/AAUM: +13 punti (Regola della competizione)
 * Santo António dos Cavaleiros: +9 punti (Regola della competizione)

Collegamenti esterni

Campionato portoghese di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2011
Calcio a 5 nel 2012